Format to, w ogólnym znaczeniu, reguły określające strukturę fizyczną, sposób rozmieszczenia, zapisu informacji danego typu. Inaczej: wzorzec, szablon.

W informatyce 
 Format pliku
 Formatowanie dysku
 Formatowanie tekstu – nadawanie tekstowi określonego stylu i kształtu
 Format – komenda w języku programowania Common Lisp
 FORMAT – polecenie systemu CP/J

Pozostałe znaczenia 
 Format (czasopismo)
 Formatowanie dokumentów tekstowych
 Format arkusza papieru (zobacz też: Rysunek techniczny maszynowy)
 Format audio – rodzaj nośnika, na jakim publikowana jest muzyka, sposób przechowywania danych dźwiękowych: (kaseta magnetofonowa, CD, płyta gramofonowa).
 Format radiowy/telewizyjny oznacza rodzaj programu nadawanego w danej stacji radiowej / telewizyjnej.
 Format filmu – rozmiar klatki obrazu rolki filmowej.
 The Format – amerykański zespół rockowy z Arizony

Zobacz też 
 Spis formatów plików
 Formaty plików graficznych
 Formaty plików dźwiękowych
 Formaty plików wykonywalnych
 Format arkusza
 Format stratny
 XML